Grammostola rosea – duży pająk spotykany pod polską nazwą ptasznik chilijski różowy. 

Ptasznik zamieszkujący górzyste tereny Ameryki Południowej (Chile, Argentyna). 

Bardzo gęsto owłosiony, dorastający do 6-7 cm "ciała" (rozmiary ptaszników zwyczajowo podaje się jako długość od początku szczękoczułek do końca odwłoka, zważywszy na problemy z dokładnym wyznaczeniem długości odnóży). Ubarwienie brązowo-beżowo-różowe, karapaks bardziej różowo-fioletowy. Na odnóżach można zauważyć jaśniejsze paseczki. 

Jest to długowieczny (samice nieraz dożywają 30 lat), aczkolwiek bardzo wolno rosnący ptasznik.

Ptasznik jest zazwyczaj łagodny, choć zdarzają się osobniki bardziej agresywne. 
Jad bardzo słaby, porównywalny z jadem pszczoły.

Jest znany z robienia sobie nawet kilkumiesięcznych głodówek, przez co częściej się go poleca początkującym hodowcom.

W naturze występuje na pustyniach Północnej Chile, Boliwii i Argentyny. Zwykle nie kopią w niewoli. Najczęściej są aktywne wieczorem lub nocą.

Linki zewnętrzne 
 Grammostola rosea - ptasznik chilijski różowy (Walckenaer, 1837)

Ptasznikowate
Pająki Ameryki Południowej
Pajęczaki hodowane w terrariach
Taksony opisane przez Charlesa Athanase'a Walckenaera
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1837 roku